L'édition masculine 2018 du tournoi de tennis du Japon se déroule du  au  à Tokyo, sur dur en intérieur, à Tokyo. Elle appartient à la catégorie ATP 500. Daniil Medvedev remporte l'épreuve en simple, Ben McLachlan et Jan-Lennard Struff celle en double

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits du Belge David Goffin et du Français Lucas Pouille. Ils sont respectivement remplacés par Matthew Ebden et Jan-Lennard Struff.

Lauréats 
Issu des qualifications, Daniil Medvedev remporte le  titre de sa carrière en simple en écartant en finale Kei Nishikori. Il s'agit de son  sacre de la saison après Sydney et Winston-Salem.

En double, Ben McLachlan et Jan-Lennard Struff décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Raven Klaasen et Michael Venus. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte aucun point ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Japon (WTA 2018) (édition féminine)
 Tournoi de tennis du Japon
 Saison 2018 de l'ATP
 Tournois ATP 500

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2018
Tennis masculin en 2018
Compétition de tennis à Tokyo
Sport au Japon en 2018
Tennis en octobre 2018